Hirzstein ist der Name von:

 Hirzstein (Wattwiller) (Hirzenstein, Hirtzstein; ), bei Wattwiller, Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Hirzstein (Habichtswald) (), im Hohen Habichtswald im Kasseler Stadtgebiet, Nordhessen